Верін-Ґеташен () — село в марзі Ґегаркунік, на сході Вірменії. Село розташоване на річці Аргічі за 5 км на захід від міста Мартуні та за 2 км на південний захід від села Неркін-Ґеташен.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія

Примітки 

Села Вірменії